Gundert ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Gundert (1842–1902), Mutter von Hermann Hesse
 Wilhelm Gundert (1880–1971), Missionar sowie Ostasien- und Sprachwissenschaftler

siehe auch
 David Gundert Verlag (gegründet 1878)